Алекса́ндр Алекса́ндрович Степа́нов:
 Степанов, Александр Александрович (род. 1949) — белорусский политик, лидер Республиканской партии труда и справедливости.
 Степанов, Александр Александрович (род. 1950) — российско-американский учёный, программист.
 Степанов, Александр Александрович (род. 1979) — российский хоккеист, тренер.